Guluk Guluk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Guluk Guluk, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Guluk Guluk, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar